Trolovi, stvorenja iz nordijske mitologije, divovski i nezgrapni stanovnici divljine.
 Trolovi (Tolkien), bića iz izmišljenog svijeta J.R.R.Tolkiena.
 Trolovi (2016.), američki dugometražni animirani film.
 internetski trol